Лига Леумит 1970/1971 — 19-й сезон чемпионата Израиля по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1970/1971
Израиль
Израиль
1970 год в Израиле
1971 год в Израиле